Аллсвенскан 1931/1932 () — 8-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 2 августа 1931 года и закончился 5 июня 1932 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1931/1932
Швеция
Спорт в Швеции в 1932 году
Спорт в Швеции в 1931 году
Футбол в Европе в 1932 году